Мени́ль-Сен-Лу () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Марсийи-ле-Эйе. Округ коммуны — Ножан-сюр-Сен.

Код INSEE коммуны — 10237.

Коммуна расположена приблизительно в 125 км к юго-востоку от Парижа, в 90 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 24 км к западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 540 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 355 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 248 были экономически активными, 107 — неактивными (показатель активности — 69,9 %, в 1999 году было 66,6 %). Из 248 активных работали 232 человека (124 мужчины и 108 женщин), безработных было 16 (6 мужчин и 10 женщин). Среди 107 неактивных 39 человек были учениками или студентами, 27 — пенсионерами, 41 были неактивными по другим причинам.

Монастырь 
Монастырь Богоматери святого упования, бенедиктинский орден, в нём издательство "Тетраморф". 
 Настоятель монастыря отец Бертран Жеффрен (Bertrand Jeuffrain).

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об